Brunhes est un mot occitan qui signifie  et se prononce brugne, mais la prononciation brune est plus courante.

Sciences et techniques 
Brunhes désigne généralement le géophysicien français Bernard Brunhes (1867-1910) :
 la période de Brunhes est la dernière des périodes géomagnétiques ;
 l'inversion Brunhes-Matuyama est l'inversion du champ magnétique terrestre qui a fait succéder la période de Brunhes à celle de Matuyama.

Patronyme 

 Bernard Brunhes (1867-1910), un géophysicien français, découvreur des inversions du champ géomagnétique ;
 Bernard Brunhes (1940-2011), un homme d'affaires français, petit-fils du précédent ;
 Gabriel Brunhes (1874-1949), un ecclésiastique français ;
 Jacques Brunhes (1907-1984), un médecin et résistant français, maire ou maire-adjoint de Montbard (Côte-d'Or) de 1945 à 1953 ;
 Jacques Brunhes (1934-2020), un homme politique français ;
 Jean Brunhes (1869-1930), un géographe français ;
 Julien Brunhes (1900-1986), un homme politique français ;
 Olivier Brunhes (1961-), un acteur, dramaturge et écrivain français.

Toponyme 

 le glacier Jean Brunhes, sur la Grande Terre des îles Kerguelen (Terres australes et antarctiques françaises), ainsi nommé en mémoire du géographe français Jean Brunhes (1869-1930) ;
 la rue Bernard-Brunhes à Clermont-Ferrand, ainsi nommée en mémoire du géophysicien français Bernard Brunhes (1867-1910) ;
 la rue du Docteur-Brunhes à Montbard (département de la Côte-d'Or), ainsi nommée en mémoire de l'homme politique français Jacques Brunhes (1907-1984) ;
 la rue Jean-Brunhes à Brest et le boulevard Jean-Brunhes à Toulouse, ainsi nommés en mémoire du géographe français Jean Brunhes (1869-1930).

Notes et références

Articles connexes 
 Famille Brunhes

Homonymie de patronyme
Homonymie de rues